Александр Павлович Крюков:
 Крюков, Александр Павлович () — русский прозаик и поэт.
 Крюков, Александр Павлович — генерал-майор, участник подавления Польского восстания 1831 года, кавалер ордена Св. Георгия 4-го класса № 4536; 8 июля 1831.